

Patronyme 
 Giorgio Prezioso (1971- ), disc jockey et producteur italien
 Stéfanie Prezioso (1969- ), historienne et personnalité politique suisse

Homonymie de patronyme